Kringeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kringeltjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (0,87 ha)
Kringeltjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Kringeltjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kringeltjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Kringeltjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 677167-150644), sjö i Ovanåkers kommun, 
Kringeltjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 678209-150991), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,37 ha)
Kringeltjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Kringeltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,8 ha)
Kringeltjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn